Don Payne (bassist) (1933–2017), Amerikaans jazzbassist
 Don Payne (schrijver) (1964–2013), Amerikaans schrijver en filmproducent